Ojamaa ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Ojamaa (1969–1993), estnischer Badmintonspieler
 Henrik Ojamaa (* 1991), estnischer Fußballspieler
 Hindrek Ojamaa (* 1995), estnischer Fußballspieler
 Liisi Ojamaa (1972–2019), estnische Lyrikerin und Übersetzerin
 Pilvi Ojamaa (* 1930), estnische Designerin und Glaskünstlerin 

Ojamaa ist der Name folgenden Ortes:
 Ojamaa (Lüganuse), Dorf in der estnischen Landgemeinde Lüganuse